xtj – codice ISO 639-3 della lingua sa jua teita mixtec